Верхняя Сюр:

 Верхняя Сюр — национальный парк расположен в Люксембурге
 Верхняя Сюр — крупное водохранилище в северо-западном Люксембурге.